Las Toscas steht für:
 Las Toscas (Canelones), Stadt im Departamento Canelones, Uruguay
 Las Toscas (Tacuarembó), Ortschaft im Departamento Tacuarembó, Uruguay

Argentinien:
 Las Toscas (Buenos Aires), Ort
 Las Toscas (Entre Ríos), Ort
 Las Toscas (Santa Fe), Stadt